Okraj Kjustendil () je eden izmed 28 okrajev v Bolgariji.

Leta 2011 je okraj imel 136.686 prebivalcev na 3.084 km² površine. Glavno mesto okraja je Kjustendil, drugo večje mesto pa je Dupnica.

Upravna delitev 
Okraj Kjustendil je razdeljen na 9 občin.

Mesta 
Boboševo, Bobov dol, Dupnica, Kočerinovo, Kjustendil, Rila, Sapareva banja

Demografska slika 
Razvoj prebivalstva

Sklici in opombe

Zunanje povezave 

 Spletni portal

Upravna delitev Bolgarije